
Edelman, Ejdelman, Eidelman (< , , , ) er den variant af jiddisch efternavne:
 Gerald M(aurice). Edelman (º  1929, Ozone Park), en jøde-amerikanske biolog
 Gregg Edelman (º  1958, Chicago), en amerikansk skuespiller på Broadway
 Marek Edelman (Edelmann),  (1919, Homel'  2009, Warszawa), en jøde-polsk kardiolog og politisk aktivist
 Nils (Holger) Edelman (º  1918), en finsk geologer, professor emeritus i geologi og mineralogi ved Åbo Akademi
 Randy Edelman, né: David Louis Newman (º  1947, Paterson), en amerikanske komponist af musik for film og tv-serier

Se også 
 Edelmann
 Edel
 Lazăr Edeleanu (1861  1941) 
 Edelsohn (Edelson, Ejdelson, Eidelson, Eidensohn)
 Adel
 Adelmann (Adelman)

noter og referencer 

Germanske efternavne
Jiddisch efternavne
Jødiske efternavne
Russiske efternavne
Hviderussiske efternavne
Ukrainske efternavne
Polske efternavne